Сезон 1937/38 — 28-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 27-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

После аншлюса клуб с апреля по июль 1938 года носил название «Остмарк», что было связано с временным запретом германских властей на использование топонима Австрия.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1937/38 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1937/38 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1937 на сайте AustriaSoccer.at

1937/1938
Аустрия Вена